Cosmologia – branca dell'astronomia che studia l'origine e l'evoluzione dell'universo
 Cosmologia – branca della filosofia che studia la struttura materiale e le leggi che regolano l'universo concepito come un insieme ordinato
 Cosmologia – in antropologia, sistema di pensiero entro una determinata cultura

Altri progetti